Le terme « sens unique » se retrouve dans les sujets suivants :
 la circulation en sens unique, dans les transports, est une voie qui peut être parcourue dans un sens mais pas dans le sens opposé ;
 une fonction à sens unique, en cryptographie, est une fonction numérique facile à calculer, mais dont la réciproque est difficile à calculer ;
 une relation à sens unique, en psychologie, est une relation entre personnes où l'un donne et l'autre reçoit, sans que la réciproque ne soit vraie

Arts 
 Sens unique est un film américain de Roger Donaldson sorti en 1987 ;
 Sens unique est un groupe français de rock chrétien formé en 2009. 
 Sens unique est un groupe français de pop rock formé en 2005. 
 Sens unik est un groupe suisse de hip-hop
 Sens unique (Einbahnstraße) est un livre de Walter Benjamin.

Voir aussi 

 Fils unique (homonymie)
 Unique (homonymie)